Вейн Кешмен (,  24 червня 1945, Кінгстон) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади. Згодом — хокейний тренер.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1962 року в клубі «Ошава Дженералс» (ОХА).

Усю професійну клубну ігрову кар'єру, що тривала 19 років, провів, захищаючи кольори команди «Бостон Брюїнс».

Загалом провів 1172 матчі в НХЛ, включаючи 145 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за національну збірну Канади.

Тренерська робота
1997 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Працював з командою «Філадельфія Флаєрс».

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі Бостон Брюїнс — 1970, 1972
 Друга збірна усіх зірок НХЛ — 1974
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1974

Статистика

Тренерська статистика

Посилання
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Гравці збірної Канади з хокею
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Тренери «Філадельфія Флаєрс»
Хокеїсти АХЛ‎
Уродженці Кінгстона (Онтаріо)